Cal·lixè d'Atenes, polític atenenc
 Cali·lixè de Rodes, escriptor grec